Justo Sierra O'Reilly (1814-1861), Mexicaans politicus en jurist
 Justo Sierra Méndez (1848-1912), Mexicaans journalist, dichter, historicus en politicus, zoon van bovenstaande